Александр Полторацкий:
 Полторацкий, Александр Александрович (1792—1855) — знакомый А. С. Пушкина, служивший в лейб-гвардии Семёновском полку.
 Полторацкий, Александр Маркович (1766—1839) — управляющий Санкт-Петербургским монетным двором, Санкт-Петербургским чугунолитейным заводом, Олонецкими заводами.
 Полторацкий, Александр Владимирович (1863—1921) — георгиевский кавалер, полковник; комендант Хабаровска (1905).